balinéz nyelv
 balinéz nép
 Bali